Benjamin Frobisher (1742 - 1787), un marchand.
 Martin Frobisher (1535 - 1594), marin britannique.
 La baie de Frobisher au Canada, nommée en l’honneur de Martin Frobisher.